La Bataille navale de l'île des Serpents peut faire référence :
 à la bataille navale de l'île des Serpents (1788)
 à la bataille navale de l'île des Serpents (2022).